Muntanya del Castell (Sant Julià de Ramis), muntanya de Sant Julià de Ramis a la comarca del Gironès 
 Muntanya del Castell (Celrà), muntanya de Celrà a la comarca del Gironès 
 Castell del Rei (muntanya), muntanya de Mallorca a la Vall de Ternelles (Pollença)